FHM steht für:
 Fachhochschule des Mittelstands, eine private Fachhochschule mit Standorten in Bielefeld, Hanoi, Hannover, Köln, München, Pulheim, Rostock, Schwerin, Bamberg, Berlin und Suzhou
 FHM (Magazin), For Him Magazine, ein Männermagazin
 Flockungshilfsmittel
 Fachhochschule München, heutige Hochschule für angewandte Wissenschaften München
 Zürichsee-Fähre Horgen–Meilen
 Foreign Honorary Member der American Academy of Arts and Sciences
 Bahnhof Hochheim (Main) (DS100-Code)
 Folkhälsomyndigheten, die schwedische Behörde für öffentliche Gesundheit
 Foederatio Medicorum Helveticorum, lateinische Form des Namen und Abkürzung der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH)

Abkürzung